Никола́й Ива́нович Ашинов ( г. Царицын —  г. Камышинский уезд Саратовской губернии Российской империи) — казак, саратовский мещанин, искатель приключений и авантюрист-путешественник с 1883 года, русский лингвист-любитель — издавший «Абиссинскую азбуку и начальный абиссино-русский словарь» (Ст.-Петербург, 1888 года), а также — командир экспедиции в Абиссинию (Эфиопия), обосновавшийся с добровольными русскими колонистами из состава терских казаков в заброшенном египетском форте Сагалло (Сагаллу́, фр. Sagallou) в начале 1889 года и закрепивший указанную территорию за Российской империей под наименованием Новая Москва; вступив в контакт с эфиопским императором — негусом Иоанном IV (), — и в качестве атамана, содействовал политическому и церковному сближению этой христианской страны с Российской империей; наряду с Николаем Степановичем Леонтьевым участвовал в колониальном разделе на Африканском Роге в период его завершения.

Биография 
Будучи мещанином Саратовской губернии, родился в 1856 году в Царицыне (современный город Волгоград) в потомственной купеческой семье, обучался в Саратовском реальном училище.

В 1883 году Ашинов прибыл в Петербург и стал там рассказывать, что якобы в горах Анатолии Османской империи и на персидском побережье Каспийского моря последние три сотни лет проживают казаки, потомки тех, которые переселились из России. Они якобы сохранили на только свой образ жизни, но верность православию, русским обычаям и желание послужить России. Ашинов выдавал себя за выборного атамана этих «вольных казаков» и заявлял, что прибыл в Петербург, чтобы выпросить у российского правительства для «вольных казаков» разрешения вернуться в Россию, поселившись на Черноморском побережье Кавказа. Там Ашинов предлагал создать новое Черноморское казачье войско с Ашиновым во главе с ним самим.

Ашинову удалось привлечь на свою сторону инженера и публициста Панаева, командующего Главной императорской квартирой генерала Рихтера, лидера славянофилов Аксакова и влиятельного издателя Каткова. После этого Ашинов весной 1884 года стал собирать добровольцев на переселение из Полтавской губернии в Сухумский округ, где Ашинов сумел получить для них территорию под поселение, названного им станицей Николаевской, но больше половины переселенцев сразу вернулись назад. Ашинов, навязав им себя в атаманы, присваивал выделенные местной администрацией подъемные деньги. В декабре 1884 года после проверки было возбуждено уголовное дело, но Ашинов бежал в Москву, где представил себя пострадавшей стороной, в чем ему помогли Катков, а затем и петербургский публицист Суворин.

В 1885 году прибыл в северный порт итальянской колонии Массау Эритреи на побережье Красного моря в районе Африканского Рога, утверждая, что он атаман и его целью является путешествие в северо-эфиопскую профинцию Тигр Абиссинии, куда он отправился, задавшись планом содействовать политическому и церковному сближению христианской страны с Российской империей, и в этих видах вступил в политические отношения с негусом Иоанном, выдавая себя за представителя русского правительства.

После возвращения в Россию через своих покровителей в высоких сферах Ашинов безуспешно добивался приема у императора Александра III. Он привёз императору подарки якобы от абиссинского негуса, среди которых был живой страус (были и другие звери, которые, по словам Ашинова, не перенесли дороги). Эти подарки императору были переданы командующему Императорской квартирой генералу Рихтеру, а страуса поместили в птичнике в Гатчинском парке.

Ашинов пытался получить государственную поддержку, деньги и оружие для занятия территории в Абиссинии. Сначала он безуспешно действовал через морского министра Шестакова, а затем ему удалось дойти до обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева, который поддержал идею об основании в Абиссинии православной миссии. Также Ашинов заручился покровительством нижегородского губернатора Баранова, который пользовался доверием Александра III. В результате император дал согласие на предварительную разведку в районе Африканского Рога.

Весной 1888 года Ашинов с небольшой группой спутников отплыл на пароходе Добровольного флота «Кострома» в Африку и 6 апреля 1888 года они высадились на берегу Таджурского залива. Ему удалось установить дружеские отношения с местным племенным вождем, вскоре после чего он вернулся в Россию. Он привёз с собой двух абиссинских монахов из иерусалимского монастыря, выдавая их за посланцев самого негуса.

Победоносцев был впечатлён и стал готовить к отправке в Абиссинию духовную миссию. Александр III на очередном письме Победоносцева об Ашинове от 9 октября 1888 г. поставил резолюцию «Увижу, что можно будет сделать по этому поводу». Было решено послать вместе с Ашиновым духовную миссию во главе с архимандритом Паисием, небольшую партию оружия для абиссинцев и основать на берегу угольную станцию для снабжения российских кораблей. Был начат наборе добровольцев в экспедицию, сбор пожертвований, Ашинову выдали партию оружия из арсеналов Одесского военного округа. Однако 7 ноября 1888 года от посла в Константинополе Нелидова Александру III стало известно, что Ашинов просто бросил в Африке своих спутников, ничего не добившись. В правительственная поддержка Ашинову прекратилась, данные ему оружие и уголь у него отняли, и теперь его экспедиция стала лишь его частной инициативой.

В декабре 1888 года экспедиция Ашинова отправилась в Африку. В ней было всего около 150 человек самого разного происхождения, в том числе женщин с детьми и около 40 человек духовной миссии.
Вернувшись затем в Россию, он, именуя себя «вольным казаком», затеял в 1889 году вместе с монахом Паисием экспедицию в Абиссинию. Во главе отряда из 150 терских казаков временно остановился в форте Сагалло на побережье берега Французского Сомали (сейчас Джибути), чтобы затем отправиться в Абиссинию. В Абиссинии планировал создать колонию «Новая Москва». Экспедиция Ашинова наделала много шума в печати вследствие ложных слухов о значительном числе её участников.

В том же 1889 году форт Сагалло, где остановился Ашинов со своими спутниками, был разгромлен французскими войсками. Ашинов и поселенцы арестованы и отправлены в Россию.

По личному указанию царя Александра III, после непродолжительного следствия, все участники экспедиции были отправлены к месту жительства этапным порядком. Архимандрита Паисия определили в монастырь в Грузии. Ашинова сослали под надзор полиции на три года в один из отдаленных уездов Саратовской губернии.

Позже Ашинов объявился в Париже, а затем — в Лондоне, откуда в августе 1891 года прислал царю письмо, где предлагал свои услуги для освоения обширной территории в Африке.

Вопрос о последних годах жизни Н. И. Ашинова остаётся открытым. По воспоминаниям сверстника Ашинова, опубликованным в 1911 году, свои последние дни Ашинов завершил «у себя на родине, в Камышинском уезде Саратовской губернии».

Несмотря на неудачу, авантюра Ашинова имела важное значение для развития российско-эфиопских отношений, так как повысился интерес к этой африканской стране как в российском обществе, так и в правительственных кругах. Ашинов оставил свой след и в науке, издав в 1888 году в Петербурге «Абиссинскую азбуку и начальный абиссино-русский словарь».

Ашинов — один из персонажей очерка Лескова «Вдохновенные бродяги».

См. также 
 Ашина
 Артамонов, Леонид Константинович
 Леонтьев, Николай Степанович
 Гумилёв, Николай Степанович
 Булатович, Александр Ксаверьевич
 Машков, Виктор Федорович

Примечания

Литература 
 Абиссинская миссия архимандрита Паисия и Н. И. Ашинова (Рассказ участника экспедиции Л. Николаева). Одесса. 1889.
 
 Пикуль В. С. Исторические миниатюры, Вольный казак Ашинов. Издательство: АСТ, Вече, ISBN 5-17-010666-1, 2002 г. Есть аудиоверсия.
 Jean Robert Constantin. L’Archimandrite Paisi et l’ataman Achinoff. Paris, 1891.

Ссылки 
 
 Ростислав Николаев. Первый русский десант в Африке.
 Первые попытки проникновения России в Эфиопию. Н. В. Малыгина

Авантюристы XIX века
Персоналии:Джибути